El término maniobra puede hacer referencia a:

Transporte
 maniobra aérea es una maniobra ejecutada por una aeronave en vuelo.
 maniobra aérea acrobática, acrobacia aérea es una maniobra aérea usada en las competiciones de acrobacia aérea y en festivales aéreos, realizadas por pilotos.
 maniobra aérea de combate es una maniobra ejecutada por aviones de combate.
 locomotora de maniobras, locomotora destinada a realizar movimientos en un proceso conocido como maniobras.
 maniobra orbital, uso de sistemas de propulsión para cambiar la órbita de una nave espacial.

Medicina
 maniobra de Heimlich, llamada Compresión abdominal es un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio.
 maniobra de Valsalva, intento de exhalar aire con la glotis cerrada.
 maniobra de Kristeller, proceso de parto que se utiliza para hacer salir al bebé con mayor rapidez.
 maniobras de Leopold consisten en cuatro acciones distintas que ayudan a determinar la estática fetal.
 maniobra de Ritgen, procedimiento obstétrico para la protección del periné de la madre.
 maniobra de Bracht, procedimiento de la obstetricia para facilitar el parto de nalgas.
 Maniobra de Epley, maniobra para evitar el vértigo.

Fuerzas Armadas
 Maniobra, conjunto de movimientos concertados para algún fin táctico.
 maniobra de flanco o ataque envolvente es una táctica militar ofensiva.
 maniobra del guardia de camino, maniobra típica de un enfrentamiento armado.

Varios
 fondo de maniobra, parte del activo circulante que es financiada con recursos de carácter permanente.

Maniobras médicas